Il existe deux évêchés à Southwark :
 un évêché anglican ;
 un archevêché (ancien évêché) catholique.